2014 Голяма награда на Абу Даби е 6-о за Голямата награда на Абу Даби и 19-и последен кръг от сезон 2014 във Формула 1, провежда се на 23 ноември 2014 година на пистата Яс Марина, Абу Даби, ОАЕ.

Резултати

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Абу Даби